anastasis – zmartwychwstanie (rezurekcja)
 Anastasis (motyw w sztuce) – scena zejścia Chrystusa do otchłani
 Anastasis (kościół) – budowla wzniesiona w Jerozolimie przez Konstantyna I
 Anastasis – polski zespół muzyczny
 Anastasis – album grupy Dead Can Dance

Zobacz też